Té fino puede referirse a:
 el nombre común de la planta Acinos alpinus;
 el nombre común de la planta Bidens aurea;
 el nombre común de la planta Cruciata glabra; 
 el nombre común de la planta Lithospermum officinale; o
 el nombre común de la planta '''''Thymus pulegioides.